Bass River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:

 Bass River (Victoria), in Victoria
 Little Bass River (East Gippsland), in Victoria

in Kanada:

 Bass River (Chaleur-Bucht), in New Brunswick
 Bass River (Cobequid Bay), in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:

 Bass River (Barnstable County, Massachusetts)
 Bass River (Essex County, Massachusetts)
 Bass River (Michigan), im Ottawa County
 Bass River (New Jersey), im Burlington County

Bass River steht für:

 Bass River (Nova Scotia), unincorporated area in Nova Scotia, Kanada